Чорний кіт — кіт із суцільно чорним хутром.

Твори 
 «Чорний кіт» — оповідання Едгара По.
 «Чорний кіт» — пісня Юрія Саульського.
 «Чорний кіт (фільм)»

Місця 
 «Чорний кіт» (Le Chat noir) — перше кабаре на Монмартрі, засноване у 1881 році.
 «Чорний кіт» — гей-бар у Сан-Франциско (закритий)
 «Чорний кіт» — гей-таверна у Сілверлейк (Лос-Анджелес) (закритий)

Особи 
 «Чорний кіт» — прізвисько Михайла Вітушка і назва руху опору у Білорусі у 1944 році.

Див. також 
 Жив собі чорний кіт (мультфільм)
 Пивна Чорний кіт — твір Наґіба Махфуза